Siamesisch-Birmanischer Krieg bezieht sich auf folgende Kriege:

 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1548–1549
 Birmanisch-Siamesischer Krieg 1563–1564 – „Krieg um die weißen Elefanten“
 Birmanisch-Siamesischer Krieg 1568–1569 – „erster Verlust Ayutthayas“
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1584–1593
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1593–1600
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1613–1618
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1759–1760
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1764–1769 – „zweiter Verlust Ayutthayas“
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1775–1776
 Siamesisch-Birmanischer Krieg 1785–1792